Bergendahl, även skrivet Bergendal, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2012 var det i Sverige 791 personer med stavningen Bergendahl och 286 personer med stavningen Bergendal. Tillsammans blir detta 1 077 personer.

Personer med efternamnet Bergendahl eller Bergendal
 Anna Bergendahl (född 1991), sångare
 Ann-Margret Bergendahl (1920–2014), skådespelare
 David Bergendal (1855–1908), botaniker, zoolog, professor
 Erik Bergendal (1886–1957), ämbetsman
 Erla Bergendahl Hohler (1937–2019), norsk professor och författare
 Gunnar Bergendal (1930–2020), matematiker och högskolerektor
 Gustaf Bergendahl (1845–1904), ryttmästare, godsägare och politiker
 Göran Bergendahl (1940–2019), företagsekonom, professor
 John A. Bergendahl (1872–1958), byggmästare och biografägare
 Kerstin Bergendal (född 1957), svensk konstnär bosatt i Danmark
 Klas Hugo Bergendahl (1851–1920), borgmästare och politiker
 Kristina Bergendal (född 1963), ämbetsman och reservofficer
 Kurt Bergendal (1888–1938), ämbetsman
 Lars Bergendahl (1909–1997), norsk längdåkare
 Lauritz Bergendahl (1887–1965), norsk skidlöpare
 Nikolaus Bergendahl (1850–1918), postman och underhållare på Skansen i Stockholm
 Pelle Bergendahl (1935–2006), journalist och programledare i radio och tv
 Pia Bergendahl (född 1963), skådespelare och lärare
 Ragnar Bergendal (1890–1980), professor i juridik (straffrätt)
 Tom Bergendal (1850–1937), industriman
 Waldemar Bergendahl (1933–2022), filmproducent och manusförfattare

Se även
 Bergendahls
 Tvillingdetektiverna
 Bergendals herrgård

Källor

Svenska efternamn